Мужская сборная Болгарии по кёрлингу — представляет Болгарию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Болгарии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 1991—2009, 2019—2021 сборная Болгарии выступала в дивизионе «В», в 2014—2018 и 2022 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Болгарии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Болгарии по кёрлингу
 Сборная Болгарии по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Болгария — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Болгарии

Болгария
Кёрлинг в Болгарии
Кёрлинг